Макки́нни () — фамилия ирландского происхождения, а также топоним.

Носители фамилии 
 Маккинни, Боунс (1919—1997) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Маккинни, Кеннеди (род. 1966) — американский боксёр, олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира.
 Маккинни, Синтия (род. 1955) — американский политик, кандидат в президенты от Партии зелёных.
 Маккинни, Тамара (род. 1962) — американская горнолыжница.

Топоним 
 Мак-Кинни — город в США, центр округа Коллин, штат Техас.

См. также 
 McKinney
 Маккини
 Мак-Кинли